Pletz ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm von Pletz (1741–1810), preußischer Generalmajor, Chef des Husarenregiment Nr. 3
 Christian Pletz (* 1976), deutscher Sportjournalist und Verfasser von Kinderbüchern
 Joseph Pletz (1788–1840), österreichischer Geistlicher, Pädagoge und Autor